Боуг има више значења:

 Боуг (Канзас)
 Боуг (Северна Каролина)